Plaats in Indonesië
 Tanjung Paku (Merlung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Tanjung Paku (Tanjung Harapan), een plaats in het bestuurlijke gebied Solok in de provincie West-Sumatra